Mahide kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Mahide (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Mahide (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar